An Dương (Bắc Giang), een xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 An Dương (district in Hải Phòng), een district, provincie Hải Phòng, Vietnam.
 An Dương (phường in Hải Phòng), een phường in district Lê Chân, provincie Hải Phòng, Vietnam.
 An Dương (thị trấn in Hải Phòng), een thị trấn in An Dương, provincie Hải Phòng, Vietnam.